Gilley ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Gilley (Doubs), Gemeinde im Département Doubs
 Gilley (Haute-Marne), Gemeinde im Département Haute-Marne

in den Vereinigten Staaten:
 Gilley (Kentucky)
 Gilley (Virginia)

Gilley ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Gilley (* 1966), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Mickey Gilley (1936–2022), US-amerikanischer Country-Sänger und Pianist